Суаньо́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бретвиль-сюр-Лез. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14674.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 106 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 69 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 54 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 78,3 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 54 активных жителей работали 48 человек (25 мужчин и 23 женщины), безработных было 6 (5 мужчин и 1 женщина). Среди 15 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Суаньоль 

Коммуны департамента Кальвадос